Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bol Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 8 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2017
Tennisturnier in Bol